CSRD steht für:

 Corporate Sustainability Reporting Directive (deutsch „EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeits-Berichtserstattung“), ein EU-Rechtsakt, siehe Reform der Nachhaltigkeitsberichtserstattung von Unternehmen der Europäischen Union
 Conseil suprême pour la Restauration de la Démocratie (deutsch „Oberster Rat für die Wiederherstellung der Demokratie“), Militärjunta in Niger
 Columbia-Shuswap Regional District, Bezirk in der kanadischen Provinz British Columbia
 Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V., deutsche Lobbyvereinigung im Bereich der Cybersicherheit

Abkürzung